Die Cryosophileae sind eine Tribus der Palmengewächse (Arecaceae).

Merkmale 
Die Vertreter sind zwittrige, selten polygame Palmen, die mehrmals blühen. Die Blätter sind fächerartig und induplicat (sie reißen entlang der Faltkanten an der adaxialen Seite der Blätter auf). An der Blattbasis kann es einen zentralen Riss geben. Die großen Leitbündel im Blattstiel haben meist einen Phloem-Strang.

Die Blüten stehen einzeln. Das Gynoeceum ist nicht verwachsen (apokarp) und besteht aus ein bis vier Fruchtblättern.

Verbreitung 
Die Tribus kommt in Amerika in den Tropen und Subtropen vor.

Systematik 
Die Cryosophileae werden innerhalb der Familie Arecaceae der Unterfamilie Coryphoideae zugeordnet. Die Tribus im Sinne von Dransfield et al. (2008) wird in den meisten Studien als natürliche Verwandtschaftsgruppe (Monophylum) identifiziert. Ihre Schwestergruppe ist die Tribus Sabaleae.

Zur Tribus werden zehn Gattungen gezählt:
 Schippia 
 Trithrinax 
 Zombia 
 Coccothrinax 
 Hemithrinax 
 Leucothrinax 
 Thrinax 
 Chelyocarpus 
 Cryosophila 
 Itaya 

Neu hinzugekommen ist 2013 die Gattung
 Sabinaria : Sie enthält nur eine Art:
 Sabinaria magnifica : Sie kommt in Kolumbien vor.

Roncal und Kollegen haben 2008 die Verwandtschaftsbeziehungen innerhalb der Tribus untersucht, die sich gemäß folgendem Kladogramm darstellen lassen (allerdings fehlen Sabinaria und die rein südamerikanische Gattung Trithrinax):

Literatur 
 John Dransfield, Natalie W. Uhl, Conny B. Asmussen, William J. Baker, Madeline M. Harley, Carl E. Lewis: Genera Palmarum. The Evolution and Classification of Palms. Zweite Auflage, Royal Botanic Gardens, Kew 2008, ISBN 978-1-84246-182-2, S. 219.

Einzelnachweise 

Palmengewächse
Arecaceae